Rivière Portneuf peut se référer à:

Hydronymes
Rivière Portneuf, cours d'eau de la MRC de Portneuf, dans la région administrative de la Capitale-Nationale, au Québec, au Canada.
Rivière Portneuf, un cours d'eau de la rive nord du Fleuve Saint-Laurent, dans la MRC La Haute-Côte-Nord, sur la Côte-Nord, au Québec, au Canada.
Rivière Portneuf Est, un affluent de la rivière Portneuf, coulant sur la rive Nord-Ouest du fleuve Saint-Laurent, dans Lac-au-Brochet, dans la MRC La Haute-Côte-Nord, dans Côte-Nord, au Québec, au Canada.
Rivière Portneuf, cours d'eau de l'état de l'Idaho, aux États-Unis d'Amérique.